Сараландж () — село в марзі Араґацотн, на північному заході Вірменії. Найближче місто — Апаран.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн